Päpstliches Athenaeum ist die Bezeichnung verschiedener kirchlicher Hochschulen in Rom:

 Päpstliches Athenaeum Regina Apostolorum (Pontificio Ateneo Regina Apostolorum), internationale Hochschule des Ordens der Legionäre Christi
 Päpstliches Athenaeum der Salesianer (Pontificio Ateneo Salesiano), bis 1973 Name der Salesianerhochschule in Rom, seitdem Päpstliche Universität der Salesianer
 Päpstliches Athenaeum Sant’Anselmo (Pontificio Ateneo Sant’Anselmo), internationale Hochschule des Benediktinerordens
 Päpstliches Athenaeum Sant’Apollinare, früherer Name der Päpstlichen Lateranuniversität